Ramin může znamenat:
 obec v okrese Přední Pomořansko-Greifswald v Meklenbursku-Předním Pomořansku

mužské křestní jméno:
 Ramin Farahani (* 1969) – íránský filmový režisér
 Ramin Djawadi (* 1974) – íránský hudební skladatel
 Ramin Niami – íránský filmový režisér, producent a herec